Aaltola est un patronyme finnois pouvant désigner :
  (née en 1976), philosophe finlandaise ;
  (né en 1942), docteur finlandais en science sociale ;
  (né en 1969), politologue finlandais.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois